Уличный фестиваль видеоарта «ПУСТО» — московский фестиваль видеоарта.

История 
Первый фестиваль «ПУСТО» состоялся на пустыре возле Пушкинской площади 2002 года. Второй и третий фестивали — на пустыре возле Третьяковской галереи (пересечении Лаврушинского переулка и Кадашёвской набережной напротив Болотной площади) в 2003 и 2004.

Фестиваль ежегодно проводится на различных открытых городских площадках. Работы различных художников проецируются непосредственно на городские стены.

Являясь художественной инициативой, фестиваль «ПУСТО» предлагает различные формы взаимодействия искусства с городским пространством.

Ежегодно фестиваль демонстрирует виде-работы последних лет, а также кураторские программы и сборники работ аналогичных фестивалей и других институций современного искусства.

Регулярные участники фестиваля 
 Группа «Синие носы»
 Группа «Бомбилы»
 Группа ПГ
 Владимир Логутов
 Яков Каждан
 Сергей Шутов
 Аристарх Чернышев
 Александр Петлюра
 Ксения Перетрухина
 Андрей Бартенев
 Дмитрий Александрович Пригов
 Антон Литвин
 «Фабрика Найденных Одежд»
 Гор Чахал

Фестивали видеоарта в России 
 Международный канский фестиваль видео
 Медиа Форум  (в рамках ММКФ)
 фестиваль OUTVIDEO
 фестиваль «Видеология»
 Красноярский международный фестиваль медиа искусства

См. также 
 Белая маска — фестиваль уличных искусств в Белгороде

Ссылки 
 III Московский Уличный Фестиваль Видеоарта «ПУСТО», 2004 
 VI Московский Уличный Фестиваль Видеоарта «ПУСТО», 2007 год
 «ПУСТО» в параллельной программе 3й Московской Биеннале современного искусства, 2009

Фестивали Москвы
Уличное искусство